Ojala ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksi Ojala (* 1992), finnischer Leichtathlet
 Antero Ojala (1916–1982), finnischer Eisschnellläufer
 Grete Ojala (* 1994), estnische Fußballspielerin
 Irene Ojala (* 1960), norwegische Politikerin
 Juhani Ojala (* 1989), finnischer Fußballspieler
 Juho Ojala (* 1995), finnischer Skispringer
 Matias Ojala (* 1995), finnischer Fußballspieler
 Mika Ojala (* 1988), finnischer Fußballspieler